«Перевёртка ЦРУ» () — филателистическое название стандартной почтовой марки США с ошибкой печати (перевёртка), номиналом в один доллар США, выпущенной Почтовой службой США в 1979 году.

Описание 
Это марка из серии , выпускавшейся в период с 1975 по 1981 год. На однодолларовой марке изображены подсвечник и свеча с фитилём из сердцевины ситника, которые использовались в колониальный период.

Марка увидела свет 2 июля 1979 года, при этом один марочный лист из 100 марок был выпущен с перевёрнутым чёрным цветом, который печатался последним, хотя он и занимает бо́льшую часть марки. Подсвечник и текст оказались перевёрнутыми относительно пламени. Обнаружено 95 экземпляров перевёртки. Её номер по каталогу «Скотт»: 1610c. Она стала первой почтовой маркой США, выпущенной со значительным элементом рисунка, напечатанным вверх ногами, со времени появления в 1962 году перевёртки Дага Хаммаршельда.

История обнаружения 
Один лист марок приобрёл сотрудник ЦРУ, которого попросили купить почтовые марки в почтовом отделении. Вовлеченные в эту историю сотрудники ЦРУ оставили себе по одной марке, а остальные продали филателистическому дилеру. Правительство попыталось вернуть марки, но безуспешно, поскольку марки были вполне законно приобретены на почте у почтового служащего.

Филателистическая ценность 
В 2004 году данная перевёртка оценивалась в каталогах марок всего лишь в 15 тысяч долларов США, что составляет одну десятую стоимости «Перевёрнутой Дженни», хотя имеется примерно одинаковое количество экземпляров и той и другой марки. В том же году квартблок «Перевёртки ЦРУ» был продан за 60 тысяч долларов. В сентябре 2006 года на интернет-аукционе eBay были проданы копии этой марки.

См. также

Примечания

Ссылки 

 
 
 

История экономики США
Культура США
Произведения 1979 года
Появились в 1979 году в США
Легендарные марки
Стандартные марки США
Ошибки на почтовых марках
Скандалы в США
Филателистические скандалы
Центральное разведывательное управление